Ipê-amarelo pode ser:

 Espécies de árvores do gênero Handroanthus:
 Ipê-amarelo-flor-de-algodão
 Ipê-do-cerrado
 Handroanthus albus, ipê-amarelo
 Handroanthus chrysotrichus, ipê-amarelo-cascudo
 Handroanthus umbellatus, ipê-amarelo-do-brejo
 Handroanthus vellosoi, Ipê-amarelo-casca-lisa

o nome popular da árvore Tabebuia aurea, ​ipê-amarelo-craibeira

o nome popular da árvore Tecoma stans, ipê-amarelo-de-jardim

 Ipê Amarelo (Contagem), um bairro de Contagem.

Desambiguação